Плешкуца има више значења:

 Плешкуца (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Плешкуца (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Општина Плешкуца (Арад), општина у округу Арад у Румунији